Denumirea de Șipot se poate referi la:

 Șipot, sat în regiunea Vidin, Bulgaria;
 Șipot, sat în județul Dâmbovița, România.

Șipoteni 
 Șipoteni, Călărași
 Șipoteni, Hîncești

Vezi și 
 Râul Șipot (dezambiguizare)

 Șipote (dezambiguizare)
 Șipotu (dezambiguizare)
 Șipoțelu, curs de apă, afluet al râului Sebeș

Nume de familie:
 George Șipoș
 Ileana Șipoteanu